Радомышль — имя собственное.

 Радомышль — город районного значения в Житомирской области Украины, административный центр Радомышльского района.
 Радомышль — село на Украине, находится в Луцком районе Волынской области.